Округ Франклин () располагается в США, штате Пенсильвания. Официально образован 9 сентября 1784 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 149 618 человек. Получил своё название в честь американского политического деятеля Бенджамина Франклина.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 002 км², из которых 1 999 км² суша и 2 км² или 0,08 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 129 313 жителей в составе 50 633 домашних хозяйств и 36 405 семей. Плотность населения составляет 65,000 человек на км2. На территории округа насчитывается 53 803 жилых строений, при плотности застройки 27 строений на км2. Расовый состав населения: белые — 95,33 %, афроамериканцы — 2,33 %, коренные американцы (индейцы) — 0,15 %, азиаты — 0,55 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,74 %, представители двух или более рас — 0,86 %. Испаноязычные составляли 1,75 % населения независимо от расы.

В составе 30,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,49 человека, и средний размер семьи 2,94 человека.

Возрастной состав округа: 24,00 % моложе 18 лет, 7,90 % от 18 до 24, 28,20 % от 25 до 44, 23,70 % от 45 до 64 и 23,70 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 94,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,90 мужчин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Франклин, штат Пенсильвания

Округа Пенсильвании